Az ausztrál nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenhetedik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 28-án.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Sandro Cortese diadalmaskodott. Cortese világbajnoki címe már az előző versenyhétvégén biztossá vált, azonban Ausztráliában már a másik két kategóriában is eldőlt az elsőség kérdése. Jorge Lorenzo Dani Pedrosa kiesése után már szinte bármilyen pontszerző hellyel bebiztosíthatta győzelmét, végül második. A Moto2-ben Marc Márquez magabiztos teljesítménnyel, a dobogó harmadik fokán ünnepelhette második világbajnoki címét.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Ausztrál
motogp